Nocturne puede referirse a:

Música 
 Nocturne (música), composición musical inspirada o evocadora de la noche.
 Nocturne (banda), una banda de metal/industrial de Dallas, Texas, Estados Unidos.
 Nocturne, un doble disco en directo de Siouxsie and the Banshees, lanzado en 1983.
 Nocturne, álbum de Charlie Haden de 2002.
 Nocturne, álbum debut de The Human Abstract.
 Nocturne, canción de Secret Garden.

Películas 
 Nocturne, película de 1946.	
 Nocturne, un cortometraje de 1980 de Lars von Trier.
 Nocturne, película de 2020.

Videojuegos 
Nocturne, videojuego de 1999.
Shin Megami Tensei III: Nocturne, videojuego de 2003 desarrollado por Atlus.